El término Deux-Montagnes  puede referirse a diversos lugares en Quebec:

 Lac des Deux Montagnes, lago en el río Ottawa.
 Deux-Montagnes, ciudad de Laurentides.
 Deux-Montagnes, municipio regional de condado de Laurentides.
 Deux-Montagnes, antiguo condado de Laurentides.
 Sainte-Marthe-des-Deux-Montagnes, localidad de Laurentides.